Сарша — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сарша — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сарша — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.